Mier – jednostka osadnicza w USA
 Mier – gmina w RPA
 Mier – miasto w RPA